Bušin, plaats in Kroatië
Bušín, gemeente in Tsjechië